Балю́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Балюк Вадим Володимирович (* 1991) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Балюк Іван (1894–1915) — український поет, публіцист, громадський діяч, чотар Легіону УСС.
 Балюк Іван Махтейович — Герой України, директор приватної агрофірми «Україна».
 Балюк Іван Федорович (1919–1993) — Герой Радянського Союзу.
 Балюк Леся Василівна (лютого 1977, Трибухівці) — поетеса.
 Балюк Марко Миколайович (1909-1980) — український військовий, генерал-майор, Депутат Верховної Ради УРСР.
 Балюк Михайло Борисович (1989—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Балюк Олександр Олександрович (1974 — 2014) — герой Небесної Сотні, активіст Євромайдану, Герой України.
 Балюк Сергій Васильович (1962) — голова «Всеукраїнської політичної партії — Екологія та Соціальний захист».
 Звєрєва-Балюк Діана Вікторівна (1979–2009) — російська акторка театру і кіно.
 Балюк Стен ,  5 жовтня 1935) — канадський хокеїст.
Українські прізвища
Прізвища на -юк